Detta är en förteckning över historiska stater vars största utbredning överskred 2% av jordens sammanlagda landyta (148 940 000 km2).

Staters största utbredning

Referenser

Listor över länder